Esta é uma lista dos Príncipes das Duas Sicílias desde a ascensão de Fernando I ao trono do Reino das Duas Sicílias, em 1816.

Os indivíduos portadores do título de Príncipes das Duas Sicílias, era geralmente filhos e netos de linha masculina do Rei das Duas Sicílias, que tinham o título de Príncipes Real das Duas Sicílias com o estilo de Alteza Real. Outros descendentes agnáticos do Rei, nascidos de casamentos autorizados, tinham o título de Príncipes das Duas Sicílias também com o estilo de Alteza Real.

Príncipes das Duas Sicílias

Princesas das Duas Sicílias (Por nascimento)

Princesas das Duas Sicílias (Por casamento) 

Casa de Bourbon-Duas Sicílias
Príncipes das Duas Sicílias
Princesas das Duas Sicílias
Princesas de Bourbon-Duas Sicílias por casamento